Il GrønlandsBANKEN GM 2022 è stata la 50ª edizione del campionato di calcio groenlandese. La fase finale della competizione si è svolta presso la città di Ilulissat dall'8 al 13 agosto 2022. L'edizione è stata vinta dal Nagdlunguaq-48, squadra ospitante, per la dodicesima volta nella sua storia.

Turno di qualificazione

Avannaata

Qeqertalik

Qeqqata

Risultato 

|}

Andata

Ritorno

Sermersooq

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

Classifica

Østgrønland

Kujalleq

Fase finale

Squadre partecipanti

Gruppo 1

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

Gruppo 2

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

Semifinali

5º/8º posto

1º/4º posto

Finali

Finale 7º/8º posto

Finale 5º/6º posto

Finale 3º/4º posto

Finale

Classifica

Note 

Competizioni calcistiche groenlandesi
Calcio nel 2022